

Mitologia
Aristomaco – personaggio della mitologia greca

Persone
Aristomaco di Argo il Vecchio – tiranno di Argo
Aristomaco di Argo – tiranno di Argo e successivamente stratego della lega achea
Aristomaco di Crotone – militare greco antico